Канеду (, ) — власна назва. Іспанський і старопортугальський варіант — Канедо.

Топоніми

Канеду (Рібейра-де-Пена)
 Канеду (Санта-Марія-да-Фейра)
 Канеду, Вале і Віла-Майор
 Канеду-де-Башту — парафія.